Фрумосу () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Фрумосу () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Фрумосу.
 Фрумосу () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Фаркаша.